Le mot Morsure peut signifier :
 Morsure, une blessure faite par la bouche (et en particulier, les dents) d'un animal, incluant les humains
 Morsüre, un groupe de speed metal français qui jouait pendant les années 1980

 Films et séries télévisées
 La Morsure (film, 1927)
 La Morsure du lézard
 La Morsure du dragon
 La Morsure du serpent